I35 ou I-35 peut faire référence à :
 Atteintes non rhumatismales de la valvule aortique, d'après la classification internationale des maladies ;
 I-35, un sous-marin de la Marine impériale japonaise ;
 Interstate 35, une autoroute américaine reliant Laredo à Duluth.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres